Romito ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Romito (1893–1962), argentinischer Opernsänger (Bassbariton)
 Tommaso Romito (geb. 1982), italienischer Fußballspieler